Dino Luperi – calciatore italiano
 Edoardo Luperi – schermidore italiano
 Miro Luperi – partigiano italiano